sąd pierwszej instancji
 Serial Peripheral Interface (elektronika) – rodzaj szeregowej szyny danych
 Stateful Packet Inspection (informatyka) – technika filtrowania pakietów przez zapory sieciowe
 Software in the Public Interest (informatyka) – organizacja wspierająca otwarte oprogramowanie
 wskaźnik ładunku naftowego (geologia)
 jednopunktowy wtrysk paliwa (ang. single point injection)
 SPI International Polska
 
Service Provider Interface (informatyka) - interfejs dostawcy usługi